Bedevaartstoerisme is een soort van toerisme. Het is een vorm van toerisme waarbij pelgrims op bedevaart gaan naar een bedevaartsoord. Bedevaartstoerisme kan vaak plaatsvinden onder de vorm van een jaarlijks weerkerende activiteit. Een voorbeeld hiervan zijn de miljoenen moslims die tijdens de Dhu al-Hijjah naar Mekka afreizen. Bedevaartstoerisme kan ook het hele jaar door plaatsvinden, bijvoorbeeld naar Santiago de Compostella.

Zie ook
Pelgrimage

Toerisme